Богачи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Богачи — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Россия 
 Богачи — деревня в Вохомском районе Костромской области.